Ivan Pedrelli (1986) – calciatore italiano
 Sante Pedrelli (1924-2017) –  poeta e sindacalista italiano